Радиологи́ческое ору́жие — разновидность оружия массового поражения (ОМП), использующая в качестве поражающего фактора ионизирующее излучение радиоактивных материалов.

Описание 
Самый простой вариант радиологического оружия — «грязная бомба», состоящая из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. 

Конкретное исполнение бомбы может быть различным в зависимости от количества и свойств исходного материала. Одним из вариантов «грязной бомбы» может быть намеренный подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

История 
Помимо «грязных бомб» рассматривалось также механическое распыление радиоактивного материала. В фантастической литературе данный вариант был впервые описан Робертом Хайнлайном в рассказе «Никудышное решение» () в 1940 году.

Идею кобальтовой бомбы высказал в 1950 году Лео Силард в качестве примера оружия, способного превратить континенты на долгое время в нежилые земли. Созданный взрывом высоко в стратосфере, изотоп 60Co способен рассеиваться на больших площадях, заражая их. Такие бомбы никогда не испытывались и не изготавливались из-за отложенности и непредсказуемости эффекта их действия.

Последствия аварии, случившейся на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, можно рассматривать как иллюстрацию того, что может быть результатом применения «грязной бомбы», только с очень большой натяжкой: энергетический эквивалент теплового взрыва составил несколько десятков тонн тротила (от 30 до 100 по разным оценкам), эффективность диспергирования (измельчения и пылеобразования) материала активной зоны реактора обусловлена тем, что взрыв открыл путь к испарению в атмосферу разогретых материалов активной зоны реактора в течение длительного времени. Таким образом, взрыв на ЧАЭС по сути формирования поражающих факторов ближе не к взрывам, а к пожарам.

Испытания элементов радиологического оружия и его распространение 
Испытания и разработки радиологического оружия в определённый период производились Советским Союзом, возможно, в качестве попытки создать дешёвый заменитель настоящего ядерного оружия. В частности, в 1953 году состоялись испытания ракет Р-2 с головными частями, заправленными радиоактивной жидкостью «Герань» и «Генератор». Заправочное оборудование для этих целей разрабатывалось как минимум до 1955 года. 6 декабря 1957 решением правительства СССР в рамках военно-технического сотрудничества лицензия на производство, полный комплект документации на Р-2 и две собранные ракеты были переданы Китайской Народной Республике, однако передавалась ли документация по радиологическим вариантам боевой части — неизвестно.

Сама Р-2 была официально принята на вооружение в 1951 году, но с боевой частью на основе обычных взрывчатых веществ. Открытые источники о приёме на вооружение «Герани», «Генератора» или их дальнейших модернизаций по состоянию на 2015 год отсутствуют.

После создания БРСД Р-5 по распоряжению Совмина СССР от 13 августа 1955 г. и постановлению СМ СССР от 16 ноября 1955 были начаты работы под шифром «Генератор-5» по разработке специальной боевой части для неё, закончившиеся тремя испытательными пусками с 5 сентября по 26 декабря 1957 года. Для снаряжения БЧ ядерными материалами применялся специально разработанный защищённый самоходный манипулятор «объект 805» массой 72 тонны.

Испытания боевых частей ракет и наливных авиационных бомб, предназначенных для заправки радиоактивной жидкостью, были начаты на 71-м полигоне (Багерово, район Керчи),. В качестве боевого снаряжения предполагалось использовать жидкие боевые радиоактивные вещества (БРВ), представлявшие собой радиоактивные отходы атомной промышленности, растворённые в химически активных кислотах. Со 2-го квартала 1953 г. по 3-й квартал 1957 г. испытания были перенесены в Семипалатинск.

Испытания радиологического оружия в интересах ВМФ также производились на Ладожском озере, причём загрязнённое радиацией судно «Кит» было посажено на мель в 1955 году в самом озере и эвакуировано оттуда только в 1991 году.

Испытания радиологического оружия в СССР были прекращены в 1958 году.

В 2010—2014 годах в рамках израильского исследовательского проекта «Green Field» по уточнению характера радиоактивного загрязнения в случае применения террористами «грязных бомб» по результатам двадцати полигонных и лабораторных испытаний было впервые доказано незначительное попадание радиоактивных изотопов за пределы места подрыва «грязной бомбы».

Применение оружия, обладающего радиологическим поражающим эффектом в боевых действиях 
На вооружении армий США, России и Великобритании в настоящее время состоят снаряды с поражающими элементами, выполненными из обеднённого урана-238. Уран по сравнению со свинцом обладает почти вдвое большей плотностью, стачивается слоями, а не расплющивается, и вдобавок пирофорен, что увеличивает его привлекательность для использования в боеприпасах. В то же время уран, используемый для изготовления боеприпасов, хотя и на 40 % менее радиоактивен, чем природный, тем не менее по формальным признакам попадает в категорию радиоактивных, а оружие, которое его содержит, может быть при желании отнесено к радиологическому.

По фактам применения указанного вида боеприпасов во время боевых действий в Югославии, Ираке, а также в Сирии в СМИ неоднократно озвучивались соответствующие обвинения. Также указывалось, что уран весьма горюч и при попадании урановых поражающих элементов в цель происходит его сгорание или диспергирование (то есть образование мелкой урановой пыли), после чего обеззараживание местности оказывается весьма трудоёмким и слабореализуемым.

Ответом на эти обвинения обычно были указания на относительно слабую радиоактивность обеднённого урана, применяемого США, и аргументация о том, что привнесённая им радиоактивность сопоставима с естественной радиоактивностью калийных удобрений или облицовочных материалов из гранита.

Также со стороны сербских и российских источников выдвигалась версия о том, что наряду с боеприпасами, содержащими уран-238, американскими военными применялись аналогичные боеприпасы на основе намного более радиоактивного урана-236, радиологическая поражающая компонента которого несомненна. В частности, подобные утверждения делались перед журналистами начальником экологической безопасности Вооружённых Сил РФ генералом-лейтенантом Борисом Алексеевым. В своих официальных источниках США никогда не подтверждали существование подобных модификаций боеприпасов.

По состоянию на 2015 год неизвестны сколько-нибудь системные открытые исследования долговременного действия радиологической поражающей компоненты этих боеприпасов на местностях их применения. Вопрос о том, следует ли отнести их к радиологическим, остаётся предметом публичной пропагандистской дискуссии.

Настоящее время 
В настоящее время отдельного вида оружия типа «грязной бомбы», стоящего на вооружении армий государств, по официальным данным не существует, так как она не даёт немедленного поражающего эффекта (светового излучения, ударной волны и других видов воздействия атомного оружия) и, следовательно, малополезна в качестве боевого оружия. Использование грязной бомбы может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время. Воздействие ионизирующего излучения может привести к появлению мутаций у потомства. Всё это также не является желательным для государства, если война ведётся ради завоевания территории и получения материальной выгоды от войны.

Угрозы террористического применения радиологического оружия 
В ноябре 1995 года в Измайловском парке в Москве корреспондент НТВ Елена Масюк обнаружила и извлекла из снега контейнер с цезием-137, заложенный, по её утверждениям, чеченскими террористами. Предположительно, 15-килограммовый контейнер изначально служил для калибровки приборов. После этого по данным Владимира Белоуса, Джохар Дудаев выступил с публичным заявлением: «То, что мы продемонстрировали в Измайловском парке всему мировому сообществу и Москве, — это мизерная доля тех радиоактивных веществ, которые мы имеем».

Грязная бомба в киноиндустрии 
 «Миротворец», 1997 год;
 «Личный Номер», 2004 год;
 «Исходный код», 2011 год;
 «У твоего порога», 2006 год;
 «Абсолютная власть», 2016 год;
 «Числа», сериал, 1 сезон, 10 серия;
 «Слепая зона», сериал, 1 сезон, 5 серия;
 «Последний кандидат», сериал, 2 сезон, 16 серия, 2018 год;
 «Немыслимое», 2010 год.
 «Detroit: Become Human», 2018 год;
 «Metro Exodus», 2019 год
По сюжету игры подобный тип бомбы был сброшен на Новосибирск. Строения в самом городе практически не пострадали, но сильное радиационное загрязнение привело к гибели даже тех людей, что остались в подземке метро

Примечания

Ссылки 
 П. Д. Смит. Кобальтовая бомба. Фрагмент из книги «Люди конца света» (, ISBN 978-0-7139-9815-3)
 Theodore E. Liolios." The Effects of Nuclear Terrorism: Fizzles." (2003) Отозвано из публикации, исследование выполнено в рамках EUROPSIS: European Program on Science and International Security

Оружие массового поражения
Химическое оружие
Радиационная безопасность